XVIII Первенство России среди любительских футбольных клубов прошло в 2009 году. В зональных соревнованиях участвовали все клубы участники МРО (межрегиональных футбольных объединений), а финальный этап проводился среди победителей зональных первенств. Победителем финального этапа соревнования стал клуб «Торпедо» (Миасс), второе место заняли их московские одноклубники, а третье — «Подолье» из Подольского района Московской области.

Дальний Восток 
 Итоговая таблица

Лучшие бомбардиры:

Сибирь

Высшая лига 
 Итоговая таблица

Лучшие бомбардиры:

Первая лига 
 Итоговая таблица

Лучшие бомбардиры:

Урал и Западная Сибирь 
 Итоговая таблица

Лучшие бомбардиры:

Приволжье 
 Итоговая таблица

 * Команда «РОССКАТ» (Нефтегорск) была исключена из лиги после 2-го тура. Результаты матчей с её участием аннулированы

Лучшие бомбардиры:

Золотое кольцо 
 Итоговая таблица

Лучшие бомбардиры:

Северо-Запад 
 Итоговая таблица

 * Команда «Дискавери» (Петрозаводск) была исключена из лиги после 1-го круга. Ей засчитаны поражения со счётом 0:3 в оставшихся матчах, а соперникам — победа с таким счётом.

Лучшие бомбардиры:

Черноземье 
 Итоговая таблица

Лучшие бомбардиры:

ЮФО

Предварительный этап 
 Итоговые таблицы

 * Команда «Нарт» (Черкесск) снялась с соревнований из-за недостаточного финансирования.

Финальный этап 
 Итоговая таблица
 Учтены результаты предварительного этапа только между командами финальной шестерки

Лучшие бомбардиры:

Московская область

Группа А 
 Итоговая таблица

 * Дополнительный матч за 1-е место «Ока» (Ступино) 0:3 «Подолье (Подольский район)».
 Результат матча «Долгие Пруды» (Долгопрудный) 1:1 «Энергия» (Шатура) был аннулирован. Команде «Долгие Пруды» засчитано техническое поражение со счётом 0:3.
 Результат матча «Квант» (Обнинск) 1:0 «Мастер-Сатурн» (Егорьевск) был аннулирован. Команде «Мастер-Сатурн» засчитано техническое поражение со счётом 0:3.
 Результат матча «Лобня» 4:4 «Олимп» (Фрязино) был аннулирован. Команде «Олимп» засчитано техническое поражение со счётом 0:3.
 Результат матча «Дубна» 4:3 «Звезда» (Звенигород) был аннулирован. Команде «Дубна» засчитано техническое поражение со счётом 0:3.

Бомбардир:
Селиванов («Подолье» Подольский район) — 39

Группа Б 
 Итоговая таблица

Команда СДЮШОР (Ногинск) снялась с соревнований после 13 игр, результаты матчей с ее участием аннулированы.

Москва

Дивизион А 
 Итоговая таблица

Примечание. По ходу сезона команда «МВД России-2» была переименована в «МВД России-Крылатское», команда «Альянс-ЦСКА» в «Альянс», а затем в «Альянс-Локомотив-2», команда «Ника-2» также указывалась как «Ника-молодёжная».

Лучшие бомбардиры:

Дивизион Б 
 Итоговая таблица

Финальный турнир 
Место проведения — Пенза (23 октября — 2 ноября)
 Итоговые таблицы

Группа А 

В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Группа В 

В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Финальные игры 
 Матчи за 5-8 места:
 МиК (Калуга) 0:1 Динамо (Бийск)
 Апатит (Кировск) 1:6 Малка
 Матчи за 1-4 места:
 Зенит (Пенза) 3:3 (5:6 пен.) Торпедо (Москва)
 Подолье (Московская область) 2:3 Торпедо (Миасс)
 Матч за 7-е место: МиК (Калуга) 6:2 Апатит (Кировск)
 Матч за 5-е место: Динамо (Бийск) 0:2 Малка
 Матч за 3-е место: Зенит (Пенза) 0:2 Подолье (Московская область)
 Финал: Торпедо (Миасс) 1:1 (5:4 пен.) Торпедо (Москва)

Финал Кубка России. III дивизион 
Место проведения — Батайск и Азов. Соревнования прошли с 18 по 26 октября

Группа А

Группа В

Финальные игры 
 Матчи за 1-4 места:
 Донгаздобыча (Сулин) 3:0 Строитель (Пенза)
 Радиан-Байкал (Иркутск) 1:2 Кооператор (Вичуга)
 Матч за 7-е место: Горняк-Университет (Строитель)  2:4 Олимп (Фрязино)
 Матч за 5-е место: Октан (Пермь) 0:3 МВД России-2 (Москва)
 Матч за 3-е место:  Радиан-Байкал (Иркутск) 1:1 (пенальти 7:6)  Строитель (Пенза)
 Финал:  Донгаздобыча (Сулин) 3:0 Кооператор (Вичуга)

Примечания

Ссылки 
 Региональный футбол России 2009
 ЛФЛ 2009 на regfut.ru
 ЛФЛ 2009 на официальном сайт любительской футбольной лиги России

2009